

Onomastica
Erdem – nome proprio di persona turco maschile

Persone
Alparslan Erdem – calciatore turco
Arif Erdem – calciatore e allenatore di calcio turco
Eda Erdem – pallavolista turca
Naci Erdem – calciatore turco
Sunay Erdem – architetto del paesaggio bulgaro naturalizzato turco